Дисперсни мастила за дигитален печат са мастила за отпечатване на изображение върху материя, различна от винил.

За разлика от солвентните мастила за дигитален печат, които са вредни както за околната среда, така и за хората, които работят с тях, дисперсните са безвредни и рециклируеми. Дисперсните мастила са създадени на водна основа, което ги прави абсолютно безвредни, не миришещи и неканцерогенни. Също така цветовете, получени след работа с дисперсни мастила са се доказали с по-дългосрочната си издръжливост на атмосферни условия.

Печатарство